Змагання в одиночному розряді чоловічого тенісного турніру Wellington Challenger 1995 проходили в рамках ATP Challenger Series 1995. 

Новозеландець Бретт Стівен виграв титул, у фіналі перемігши чеха Мартіна Дамма з рахунком 6-3, 6-3.

Сіяні гравці 

   Бретт Стівен (Чемпіон)
  Мартін Дамм (фінал)
  Стефано Пескосолідо (2-ге коло)
  Давід Пріносіл (1-ше коло)

  Стів Браян (1-ше коло)
  Роббі Вайсс (півфінал)
  Леандер Паес (1-ше коло)
  Томмі Го (чвертьфінал)

Інші гравці 

Кваліфаєри:
  Крістіан Вінк (2-ге коло)
  Бйорн Якоб (1-ше коло)
  Джеймс Секулов (1-ше коло)
  Адам Малік (1-ше коло)

Отримали вайлд-кард:
  Стівен Даунс (чвертьфінал)
  Джеймс Грінхелг (2-ге коло)
  Марк Нілсен (1-ше коло)
  Скотт Кларк (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Wellington Challenger